Ланьи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Ланьи — в департаменте Уаза.
 Ланьи-ле-Сек — в департаменте Уаза.
 Ланьи-сюр-Марн — в департаменте Сена и Марна